Reithoffer ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Nepomuk Reithoffer (1781–1872), österreichischer Unternehmer
 Max Reithoffer (1864–1945), österreichischer Physiker